Эрба Тики Гелана — эфиопская бегунья, специализирующаяся в марафоне. Олимпийская чемпионка 2012 года с олимпийским рекордом 2:23.07. Действующая обладательница национального рекорда в марафоне 2:18.58 — это 5-й результат за всю историю. 

В 2008 году установила личный рекорд в беге на 10 000 метров на гран-при Остравы, показав результат 31.27,80. В 2010 году заняла 4-е место на Лос-Анджелесском марафоне с результатом 2:29.27.

3 февраля 2013 года стала победительницей полумарафона Маругаме с результатом 1:08.53.

На Лондонском марафоне 2014 года она заняла 9-е место с результатом 2ː26.58. 21 сентября заняла 2-е место на пробеге Dam tot Damloop.

Достижения 
 Победительница Амстердамского марафона 2011 года — 2:22.08
 Победительница Роттердамского марафона 2012 года — 2:18:58

Личная жизнь 
Её двоюродный брат Гезахегне Абера — олимпийский чемпион 2000 года в марафоне.

Ссылки 
 

Марафонцы Эфиопии
Олимпийские чемпионы от Эфиопии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года